Ізвестко́ве (до 1945 року — Самав; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.